Dit is een lijst van planetoïden 60501-60600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (60501) - || 2000 DN96 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60502) - || 2000 DT96 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60503) - || 2000 DY100 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60504) - || 2000 DL102 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60505) - || 2000 DB104 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60506) - || 2000 DH104 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60507) - || 2000 DG106 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60508) - || 2000 DJ107 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60509) - || 2000 EA2 ||3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60510) - || 2000 EV3 ||3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60511) - || 2000 EF4 ||3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60512) - || 2000 EU8 ||3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60513) - || 2000 EK11 ||4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60514) - || 2000 EC12 ||4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60515) - || 2000 EQ14 ||5 maart 2000 || K. Korlević
|-
| (60516) - || 2000 EX16 ||3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60517) - || 2000 EC18 ||4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60518) - || 2000 ET19 ||5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60519) - || 2000 EU25 ||8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (60520) - || 2000 ET32 ||5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60521) - || 2000 EM34 ||5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60522) - || 2000 EP35 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60523) - || 2000 EM37 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60524) - || 2000 EA40 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60525) - || 2000 EW40 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60526) - || 2000 EU41 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60527) - || 2000 EE43 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60528) - || 2000 EN44 ||9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60529) - || 2000 EU47 ||9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60530) - || 2000 ED48 ||9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60531) - || 2000 EF50 ||9 maart 2000 || F. B. Zoltowski
|-
| (60532) Henson || 2000 EX50 ||11 maart 2000 || CSS
|-
| (60533) - || 2000 EC55 ||10 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (60534) - || 2000 EB56 ||5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60535) - || 2000 EM56 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60536) - || 2000 EE58 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60537) - || 2000 ED59 ||9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60538) - || 2000 EX60 ||10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60539) - || 2000 EB61 ||10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60540) - || 2000 EZ61 ||10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60541) - || 2000 EN63 ||10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60542) - || 2000 EQ66 ||10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60543) - || 2000 ET77 ||5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60544) - || 2000 EP78 ||5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60545) - || 2000 ES83 ||5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60546) - || 2000 EE85 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60547) - || 2000 EF86 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60548) - || 2000 EH86 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60549) - || 2000 EL87 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60550) - || 2000 EX87 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60551) - || 2000 EQ88 ||9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60552) - || 2000 EO89 ||9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60553) - || 2000 ED91 ||9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60554) - || 2000 EZ93 ||9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60555) - || 2000 EJ94 ||9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60556) - || 2000 EL95 ||10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60557) - || 2000 EW95 ||10 maart 2000 || LINEAR
|-
| 60558 Echeclus || 2000 EC98 ||3 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (60559) - || 2000 EN98 ||9 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (60560) - || 2000 EQ103 ||12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60561) - || 2000 EX104 ||11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60562) - || 2000 EH106 ||11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60563) - || 2000 EF107 ||5 maart 2000 || NEAT
|-
| (60564) - || 2000 ER108 ||8 maart 2000 || NEAT
|-
| (60565) - || 2000 EB109 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60566) - || 2000 EH109 ||8 maart 2000 || NEAT
|-
| (60567) - || 2000 EL110 ||8 maart 2000 || NEAT
|-
| (60568) - || 2000 ED111 ||8 maart 2000 || NEAT
|-
| (60569) - || 2000 EH112 ||9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60570) - || 2000 ET113 ||9 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (60571) - || 2000 ER116 ||10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60572) - || 2000 EB117 ||10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60573) - || 2000 ED118 ||11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60574) - || 2000 EK119 ||11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60575) - || 2000 EY121 ||11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60576) - || 2000 EJ122 ||11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60577) - || 2000 EW122 ||11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60578) - || 2000 ED123 ||11 maart 2000 || CSS
|-
| (60579) - || 2000 EK127 ||11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60580) - || 2000 ER127 ||11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60581) - || 2000 EE128 ||11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60582) - || 2000 EB130 ||11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (60583) - || 2000 EQ132 ||11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60584) - || 2000 EW132 ||11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60585) - || 2000 EZ132 ||11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60586) - || 2000 EZ136 ||12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60587) - || 2000 EL139 ||11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60588) - || 2000 EQ139 ||12 maart 2000 || CSS
|-
| (60589) - || 2000 EU139 ||12 maart 2000 || CSS
|-
| (60590) - || 2000 EE140 ||5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60591) - || 2000 EV141 ||2 maart 2000 || CSS
|-
| (60592) - || 2000 EE146 ||4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60593) - || 2000 EN146 ||4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60594) - || 2000 ER147 ||4 maart 2000 || CSS
|-
| (60595) - || 2000 EN150 ||5 maart 2000 || NEAT
|-
| (60596) - || 2000 EZ150 ||5 maart 2000 || NEAT
|-
| (60597) - || 2000 EJ154 ||6 maart 2000 || NEAT
|-
| (60598) - || 2000 EX154 ||7 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60599) - || 2000 EY154 ||7 maart 2000 || LINEAR
|-
| (60600) - || 2000 EG157 ||11 maart 2000 || CSS|}

Planetoïdenlijsten